Ингер — антропоним

 Ингер (или Ингар) — скандинавское имя
 Ингер — еврейская фамилия

См. также 
 Ингер, Герш Бенционович